Софи Кеннеди Кларк (; род. , Абердин) — шотландская актриса.

Биография 
Софи Кеннеди Кларк родилась в 1990 году в Абердине, Шотландия. Софи — дочь актрисы Фионы Кеннеди и внучка певца Кэлума Кеннеди.

Дебютировала в кинематографе в 2010 году. В 2013 году была номинирована на премию Scottish Style Awards в категории «Самая стильная женщина». В 2014 году Софи получила премию BAFTA Scotland Award в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Филомена», а также была номинирована за неё на премию Georgia Film Critics Association в категории «Прорыв».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании